Spörer oder Spoerer steht für:
 Spörer (Mondkrater)
 Carl Spoerer’s Sons Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Spörer bzw. Spoerer ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Spörer (1841–1898), deutscher Landschaftsmaler 
 Gustav Spörer (1822–1895), deutscher Astronom
 Karl Spörer (1897–1966), deutscher Politiker (FDP/DVP), MdL in Baden-Württemberg
 Mark Spoerer (* 1963), deutscher Historiker
 Reinhard Spörer (* 1952), deutscher Ingenieur

Siehe auch:
 Spörerminimum
 Spörers Gesetz